El Condado de Cheyenne es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Cheyenne (Colorado)
 Condado de Cheyenne (Kansas)
 Condado de Cheyenne (Nebraska)

ru:Шайенн#Округа